Fennelly ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Fennelly (* 1949), US-amerikanischer Musiker
 Parker Fennelly (1891–1988), US-amerikanischer Schauspieler und Sprecher
 Tony Fennelly (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin